Мале́ев (Малеева) — русская и болгарская фамилия. Известные носители:
 
 Малеев, Артемий Евгеньевич (род. 1991) — российский футболист.
 Малеев, Атанас (1917—2001) — болгарский медик, академик, генерал-майор.
 Малеев, Валерий Геннадьевич (род. 1964) — губернатор Усть-Ордынского Бурятского АО с 1996 по 2007 год.
 Малеев, Виктор Васильевич (род. 1940) — учёный-микробиолог, академик РАМН.
 Малеев, Владимир Петрович (1894—1941) — советский ботаник.
 Малеев, Всеволод Александрович (1889—1938) — математик, профессор Томского государственного университета.
 Малеев, Вячеслав Владиславович (род. 1997) — российский биатлонист.
 Малеев, Георгий Васильевич (1924—1994) — специалист в области горного оборудования, кандидат технических наук, профессор.
 Малеев, Евгений Александрович (1915—1966) — советский учёный-палеонтолог, известный своими исследованиями ископаемой фауны Монголии.
 Малеев, Ермий Александрович (1877—1904) — герой Русско-японской войны, лейтенант Российского императорского флота.
 Малеев, Леонид Кузьмич (1938—2010) — работник монтажного участка треста «Центроэнертомонтаж», Герой Социалистического Труда.
 Малеев, Михаил Фёдорович (1899—1964) — советский военачальник.
 Малеев, Пётр Иванович (1924—1993) — участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы.
 Малеев, Сергей Владимирович (1931—2021) — российский советский физик.
 

Мале́ева:
 Малеева, Катерина (род. 1969) — болгарская теннисистка.
 Малеева, Магдалена (род. 1975) — болгарская теннисистка.
 Малеева, Мануэла (род 1967) — болгарская и швейцарская теннисистка.
 Малеева, Нина Михайловна (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.

В культуре:
 «Витя Малеев в школе и дома» — повесть Николая Носова, написанная в 1951 году.

См. также 
 Малеево
 Малеевка